Санкт-Петербу́ргский планета́рий — планетарий в Санкт-Петербурге. Находится в историческом центре Санкт-Петербурга, в Петроградском районе, рядом с Кронверкским каналом в Александровском парке.

История и описание 

Ленинградский планетарий занимает часть здания бывшего Народного дома — тот корпус, где до революции располагался зал для увеселений и чтений (т. н. «Железный зал»). Здание было построено в 1898—1900 годах по инициативе принца А. П. Ольденбургского архитектором Г. И. Люцедарским. В 1910—1912 годах по проекту Люцедарского здание было расширено — построена Народная аудитория с оперным залом. В настоящее время этот корпус занимает Мюзик-Холл.

Планетарий был открыт в здании 4 ноября 1959 года и стал третьим планетарием в СССР после Московского и Волгоградского.

В планетарии работают 7 стационарных залов (Звёздный зал, небольшая астрономическая Обсерватория, зал «Космическое путешествие», зал «Планетка», Лаборатория Занимательных Опытов (ЛЗО), зал Кругозор, зал Занимательных иллюзий) и 1 передвижной зал (Мобильный Петербургский Планетарий). Директор планетария — М. А. Белов.

Звёздный зал 

Звёздный зал Петербургского Планетария входит в число крупнейших в России.

Купол зала, диаметром 25 метров и высотой 15 метров, спроектирован так, что его не видно с внешней стороны здания. Диаметр зала: 23,5 метра, высота: 14,5 метра.

Благодаря аппарату «Планетарий» здесь можно увидеть, как меняется небосвод за сутки, яркими траекториями очерчивают своё движение Солнце и планеты, полюбоваться туманностями, Млечным путём, солнечным затмением и даже загадать заветное желание на «падающую звезду».

Наряду с программами-лекциями по астрономии и космонавтике в этом зале регулярно проходят научные встречи, конференции, семинары с космонавтами и учеными, которые делятся своим опытом и рассказывают о последних тенденциях и открытиях в науке..

В «Звездном зале» Санкт-Петербургского Планетария работают лекторы и показывают разные программы, и посетители должны сами выбирать, на какое шоу и какую лекцию они хотят попасть. Здесь есть мероприятия для детей младшего школьного возраста, а есть серьёзные циклы лекций для старшеклассников. Видеоряд проецируется на весь купол с помощью системы проекторов.

Обсерватория 

Астрономическая Обсерватория Петербургского Планетария предназначена для наблюдения небесных объектов с помощью нескольких телескопов.

Купол башни имеет диаметр: 5,25 метра и высоту: 5 метров.

В Обсерватории установлены телескопы:

 Зеркально-линзовый телескоп Meade LX-200, с диаметром зеркала 250 мм, с увеличением от 40 до 500 раз позволяет увидеть звёзды до 12-й звёздной величины, звёздные скопления, двойные и кратные звёзды, туманности, галактики, Луну и планеты.
 Телескоп-рефрактор SkyWatcher StarTravel с диаметром объектива 80 мм, компактный телескоп для выездных наблюдений.
 Телескоп-рефлектор SkyWatcher с диаметром зеркала 114 мм и увеличением до 200 крат, предназначенный для наблюдения планет и объектов глубокого космоса.
 Coronado P.S.T. – хромосферный телескоп с фильтром Н-альфа и увеличением до 80 раз, позволяющий увидеть хромосферу Солнца, гранулы, протуберанцы, волокна, флоккулы и вспышки.

Планетарий регулярно проводит наблюдения важных астрономических явлений, а также приглашает полюбоваться небом во время ночных и вечерних наблюдений. При ясном небе вечерами здесь можно наблюдать планеты, двойные звезды, звездные скопления, туманности и другие небесные объекты. При безоблачном небе организуются беседы у телескопа. А если плохая погода, что в Петербурге случается часто, то можно навести телескоп-рефрактор с увеличением 15-20 раз на шпиль Петропавловской крепости и увидеть совсем близко фигуру ангела, венчающего этот шпиль. В Обсерватории также есть зал виртуальных наблюдений, где проходят предварительные беседы перед наблюдениями.

Единовременно в обсерваторию пускают немного людей, так что стоит уточнять возможность посмотреть в телескопы заранее.

Зал «Планетка» 

Зал «Планетка» Петербургского Планетария — небольшой зал, оборудованный круговой панорамой.

Здесь неутомимые путешественники могут совершить удивительные географические открытия, опуститься на дно океана и даже отправиться на ледяной континент. Самых юных исследователей веселый герой Планеташа зовет отправиться в увлекательное путешествие, чтобы найти загадочных звездных птиц, побывать в гостях у Луны и даже на поверхности Марса!

Для школьных групп в этом зале, как и в Звездном зале, и в Лаборатории Занимательных Опытов, регулярно проводятся занятия по учебным циклам, которые являются замечательным и интерактивным дополнением к школьным урокам.

В этом зале проводятся учебные занятия по астрономии, краеведению, географии, природоведению и т. п. Залом, в основном, пользуются для обучения самых маленьких и юных зрителей. Учителя бронируют лекции в этом зале заранее и ходят на них целыми группами.

Лаборатория занимательных опытов 

Лаборатория занимательных опытов петербургского планетария создана на принципах Дома занимательной науки, организованного в 1935 году в Ленинграде по инициативе и при участии Я. И. Перельмана. Но организаторы Лаборатории занимательных опытов в Планетарии не повторяют напрямую опыты выдающихся популяризаторов науки, а разрабатывают собственные.

В экспозиции Лаборатории более 200 опытов по оптике, электричеству, механике. Особый раздел посвящён измерению и ощущению времени. Здесь можно узнать можно ли встать на электрическую лампочку и не раздавить её, можно ли катиться вверх по наклонной плоскости и многое другое.

Здесь можно увидеть маятник Фуко, наглядно иллюстрирующий вращение Земли. Длина нити маятника Фуко в Санкт-Петербургском Планетарии около 8 метров.

Зал «Космическое путешествие» 

В зале «Космическое путешествие» петербургского планетария посетители принимают участие в научно-развлекательных, интерактивных программах.

Мобильный петербургский планетарий 

Мобильный петербургский планетарий — это передвижная конструкция, под куполом которой можно познакомиться с космосом поближе.

Диаметр купола 6 метров, высота 4,2 метра, вместимость около 30 человек.

Большинство программ петербургского планетария адаптировано под мобильный Планетарий. Благодаря этой конструкции сотрудники Петербургского Планетария ведут лекции по астрономии и космонавтике в школах и на тематических научно-популярных мероприятиях.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Планетария

Планетарии России
планетарий
планетарий
Здания и сооружения Петроградского района